Produit financier peut signifier :
 Instrument financier, un produit fabriqué et vendu à un client par un établissement financier;
 Résultat financier.